è una città giapponese, capoluogo dell'omonima prefettura di Yamaguchi.

Clima

Amministrazione

Gemellaggi

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni